Nuestra Señora del Mercado o Virgen del Mercado o Santa María del Mercado puede hacer referencia a cualquiera de las advocaciones, imágenes o edificios religiosos (iglesias, monasterios, etc.) de la Virgen María que se denominen de esa manera, o que se asocien con el concepto de Mercado.

Advocaciones o imágenes 
 Nuestra Señora del Mercado o Virgen del Mercado, de León (España).
 Nuestra Señora del Mercado o Virgen del Mercado, de Soria (España), (Virgen de la Blanca).
 Nuestra Señora del Mercado o Virgen del Mercado, de Berlanga de Duero (provincia de Soria).
 Nuestra Señora del Mercado o Virgen del Mercado, de Serón de Nágima (provincia de Soria).
 Nuestra Señora del Mercado o Virgen del Mercado, de Santo Domingo de Silos (provincia de Burgos).

Edificios religiosos 
 Iglesia de Nuestra Señora del Mercado, de León (España).
 Iglesia de Nuestra Señora del Mercado, de Soria (España).
 Colegiata de Santa María del Mercado, de Berlanga de Duero (provincia de Soria).
 Iglesia de Nuestra Señora del Mercado, de Serón de Nágima (provincia de Soria).
 Iglesia de Santa María del Mercado , de Alburquerque (provincia de Badajoz).
 Iglesia de Santa María del Mercado , de Mayorga (provincia de Valladolid).
 Iglesia de Santa María del Mercado , de Cangas de Onís (Asturias).